Wish You Were Here je ime:
 Wish You Were Here (Badfinger album), albuma skupine Badfinger, izdanega leta 1974
 Wish You Were Here (album), albuma in pesmi na albumu skupine Pink Floyd, izdanega leta 1975
 pesmi in istoimenskega mjuzikla, ki ga je režiral Eddie Fisher iz leta 1952
 pesmi skupine Alice Cooper z albuma Alice Cooper Goes to Hell, izdanega leta 1976
 pesmi skupine Blackmore's Night z albuma Shadow of the Moon
 pesmi skupine Incubus z albuma Morning View
 pesmi Avril Lavigne z albuma Goodbye Lullaby
 Wish You Were Here (film), britanskega filma iz leta 1987
 21. epizode britanske radijske igre Adventures in Odyssey
 Wish You Were Here...?, britanske televizijske oddaje